Simone Bianchi est le nom d'un :
 footballeur de Saint-Marin : Simone Bianchi
 athlète italien : Simone Bianchi
 Dessinateur de Marvel Comics Simone Bianchi